Goolman  ist ein Bier aus Polen mit einem Alkoholgehalt von 5 % Vol. Es wird in der mittelständischen Brauerei Lublin Nr. 1 in Lublin gebraut, die dem Brauunternehmen Perła – Browary Lubelskie gehört. Die Tradition des Bierbrauens in Lublin stammt aus dem Mittelalter, die derzeitige Brauerei entstand Anfang des 20. Jahrhunderts. Neben Goolman gehören zur Gruppe Perła – Browary Lubelskie weitere Biermarken wie Perła und Zwierzyniec. Im Logo ist ein Bär zu sehen.

Siehe auch 
 Bier in Polen

Weblinks 

 Homepage

Perła – Browary Lubelskie
Biermarke (Polen)
Lublin